Il singolare del torneo di tennis Tyler Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Goldstein che ha battuto in finale Mardy Fish 64-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Mardy Fish (finale)
 Brian Vahaly (semifinali)
 Cecil Mamiit (primo turno)
 Robby Ginepri (quarti di finale)

 Joan Balcells (primo turno)
 Michael Chang (secondo turno)
 Scott Draper (quarti di finale)
 Alex Kim (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tyler Challenger 2002